Доманевице () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Ловичский повят, Лодзинское воеводство. Население — 4621 человек (на 2004 год).

Сельские округа 
 Доманевице
 Кремпа
 Лисевице-Мале
 Лисевице-Дуже
 Речице
 Рогузьно
 Сапы
 Скаратки
 Скаратки-под-Ляс
 Скаратки-под-Рогузьно
 Строневице
 Стшебешев

Соседние гмины 
 Гмина Белявы
 Гмина Гловно
 Гмина Лович
 Гмина Лышковице

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Лодзинского воеводства